O Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão de 2014 foi um torneio de Rugby Union (15 jogadores por time) disputado por equipes do estado do Rio Grande do Sul, organizado e promovido pela Federação Gaúcha de Rugby. A disputa ocorreu entre 29 de março e 21 de junho. As equipes jogaram no sistema de todos contra todos em turno único, onde duas equipes que mais pontuaram nesta fase, disputaram a grande final da competição. Houve também disputas de 3º e 5º lugar entre as demais equipes. Em 2014, o campeão do torneio foi o Osório Rugby Clube, da cidade de Osório.

Participantes

1º Rodada

2º Rodada

3º Rodada

4º Rodada

5º Rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1. 
Legenda: Verde -> Classificado para a final; Cinza-> Classificado para a disputa do 3º lugar; Vermelho -> Classificado para a disputa do 5º lugar.

Disputa do 5º Lugar

Disputa do 3º Lugar

Final

Campeão

Seleção dos Melhores Jogadores 
1. Lucas Ribeiro (Planalto RC)
2. Bruno Nunes (Guasca RC)
3. Sandro Veríssimo (Osório RC)
4. Pedro Bernardi (Osório RC)
5. João Fragomeni (Planalto RC)
6. Ricardo Chiaradia (Lanceiros Negros RC)
7. Rodrigo Guadalupe (Universitários SM)
8. Mateus Alves (Osório RC)
9. Rodolfo Bach (Osório RC)
10. Maurício Rocha (Universitários SM)
11. Marcos Bedin (Guasca RC)
12. João Vicente Schirmann (Osório RC)
13. Eduardo Zanrosso (Walkirians RC)
14. Felipe Bastos (Osório RC)
15. Igor Barbosa (Osório RC)

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2014 no Brasil‎